Test apercepcji tematycznej Murraya
 TAT (ang. total asset turnover) – efektywność aktywów „sprzedaż” do „aktywa ogółem”
 Port lotniczy Poprad-Tatry
 Trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór (Wrocław)

az:Tat
ca:Tat
ceb:Tat
en:Tat
he:טאט
ko:TAT
sv:Tat